Натуральне число 1720
 1720 рік до нашої ери
 1720 рік нашої ери